Markt poate fi:

 Markt Erlbach
 Markt Rettenbach
 Markt Wald
 Markt Taschendorf
 Markt Nordheim
 Markt Bibart
 Markt Berolzheim
 Markt Indersdorf
 Markt Schwaben
 Markt Einersheim
 Stetten am kalten Markt
 Drogerie Markt, rețea de magazine de cosmetice și bunuri de larg consum din Austria

Vezi și 
 Mark
 Market